est une expression anglo-saxonne signifiant « agir doucement », "ne pas forcer". 

Elle peut faire référence à :

Album 

 , album d'Al Kooper, sorti en  ;
 , album de Bobby Timmons, sorti le  ;
 , album de Jake Owen, sorti le  ;
 , album de Julie London, sorti en 1968.

Cinéma 
 Easy Does It, une comédie policière américaine réalisée par Will Addison et sortie en 2019.

Expression de travail 
"Easy does it" est utilisé couramment en anglais pour indiquer qu'on arrivera à faire une certaines action, dont sur une machine, un navire...etc, en agissement doucement, sans forcer.

Voir aussi